Legami di famiglia (Immediate Family), film del 1989 diretto da Jonathan Kaplan
 Legami di famiglia, film del 2002 diretto da Pietro Sagliocco